Nerazzurri (z języka włoskiego czarno-niebiescy) – przydomek włoskich klubów piłkarskich posiadających właśnie takie barwy:

 Inter Mediolan
 Atalanta BC
 Pisa Calcio